Landesdirektion bezeichnet 
 Landesdirektion (Bayern), Mittelbehörden in Bayern im beginnenden 19. Jahrhundert
 Landesdirektion Sachsen, die heutige landesweit zuständige Mittelbehörde des Freistaats Sachsen
 ehemalige Mittelbehörden im Freistaat Sachsen:
 Landesdirektion Chemnitz
 Landesdirektion Dresden
 Landesdirektion Leipzig